Саприн — фамилия:

 Саприн, Николай — русский комментатор Eurosport.

См. также 
 Саприно